La Mercedes-Benz 300SE est un sigle qui fut utilisé par plusieurs modèles de Mercedes-Benz dont notamment :

la W112 en berline, coupé et cabriolet
la W126 en berline
la W140 en berline

300SE